Мария Архиповна Голубева (род. 13 декабря 1945 года) — доярка колхоза «Катунь», Герой Социалистического Труда.

Родилась в селе Верх-Катунское Алтайского края.

С 1964 года работает дояркой. В 1971 году закончила Бийский зооветеринарный техникум.

Была избрана членом ЦК на XXVII съезде КПСС.

С 2001 года на пенсии.

Награды 
 Лауреат Государственной премии (1984)
 Герой социалистического труда (1985)

Источники 
 

Члены ЦК КПСС
Родившиеся в Бийском районе
Доярки
Делегаты XXVII съезда КПСС
Делегаты XXVI съезда КПСС